

Patronymie 

 Mirza Ghalib (1797-1869) poète indien de langue ourdoue
 Sharif Ghalib (1961-), diplomate afghan

Voir aussi 
 Ghâlib